

Persone 
 Cafu – ex calciatore brasiliano (n. 1970)
 Cafú – ex calciatore brasiliano (n. 1972)
 Cafu – allenatore di calcio a 5 brasiliano (n. 1977)
 Cafú – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano (n. 1977)
 Cafu – calciatore brasiliano (n. 1987)
 Cafú – calciatore portoghese (n. 1993)
 Jonathan Cafú – calciatore brasiliano
 Wanderson Cafu – calciatore brasiliano

Videogiochi 
 Cafu Engine – motore grafico